Замошица — топоним в России.

 Замошица — опустевшая деревня в Себежском районе Псковской области, входит в состав городского поселения Идрица.
 Замошица — бывшая деревня в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области.
 Замошица Канашовская — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Замошица Кубецкая — деревня в Невельском районе Псковской области.